Wittbach ist ein deutscher Fluss- bzw. Ortsname:
 Wittbach, Zufluss des Mains, Landkreis Main-Spessart, Bayern, Deutschland
 Wittbach, bis 1938 Wittgirren, Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen, seit 1945: Widgiry, Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen